Acronicta — род совок из подсемейства стрельчаток. Распространены в умеренной зоне голарктического региона.

Систематика 
В составе рода:
 Acronicta aceris Linnaeus, 1758  
 Acronicta adaucta Warren, 1909
 Acronicta afflicta Grote, 1864  
 Acronicta albarufa Grote, 1874
 Acronicta albistigma Hampson, 1909
 Acronicta alni Linnaeus, 1767
 Acronicta americana Harris, 1841 
 Acronicta atristrigatus (Acronicta atristrigata) J.B. Smith, 1900 
 Acronicta auricoma [Schiffermüller], 1775
 Acronicta australis (Mustelin & Leuschner, 2000)
 Acronicta barnesii Smith, 1897
 Acronicta beameri Todd, 1958
 Acronicta bellula Alphéraky, 1895
 Acronicta betulae Riley, 1884
 Acronicta bicolor Moore, 1881
 Acronicta browni Mustelin & Leuschner, 2000
 Acronicta brumosa Guenée, 1852
 Acronicta carbonaria Graeser, 1889
 Acronicta catocaloida Graeser, 1889
 Acronicta centralis Erschoff, 1874
 Acronicta cinerea Hufnagel, 1766
 Acronicta clarescens Guenée, 1852 
 Acronicta concrepta Draudt 1937
 Acronicta connecta Grote, 1873 
 Acronicta cuspis Hübner, [1813]
 Acronicta cyanescens Hampson, 1909
 Acronicta dahurica Kononenko & Han, 2008
 Acronicta dactylina Grote, 1874 
 Acronicta denticulata Moore
 Acronicta digna Butler, 1881
 Acronicta dinawa Bethune-Baker, 1906
 Acronicta dolli (Barnes & McDunnough, 1918)
 Acronicta edolata Grote, 1881
 Acronicta euphorbiae [Schiffermüller], 1775
 Acronicta exempta Dyar, 1922
 Acronicta exilis Grote, 1874 
 Acronicta extricata Grote, 1882
 Acronicta falcula Grote, 1877
 Acronicta fragilis Guénée, 1852 
 Acronicta funeralis Grote & Robinson, 1866 
 Acronicta gastridia Swinhoe, 1895
 Acronicta grisea Walker, 1856 
 Acronicta hamamelis Guenée, 1852 (синоним: Acronicta subochrea Grote, 1874) 
 Acronicta hasta Guenée, 1852 
 Acronicta hastulifera J.E. Smith, 1797 
 Acronicta heitzmani Covell & Metzler, 1992 
 Acronicta hercules Felder & Rogenhofer, 1874
 Acronicta immodica Schmidt & Anweiler, 2020 
 Acronicta impleta Walker, 1856
 Acronicta impressa Walker, 1856
 Acronicta inclara Smith, 1900
 Acronicta increta Morrison, 1974
 Acronicta innotata Guenée, 1852 
 Acronicta insita Walker, 1856
 Acronicta intermedia Warren, 1909
 Acronicta interrupta Guenée, 1852
 Acronicta iria Swinhoe, 1899
 Acronicta jozana Matsumura, 1926
 Acronicta laetifica Smith, 1897 
 Acronicta lanceolaria Grote, 1875 
 Acronicta lepetita Smith, 1908
 Acronicta leporina Linnaeus, 1758
 Acronicta lepusculina Guenée, 1852
 Acronicta leucocuspis Butler, 1878
 Acronicta lithospila Grote, 1874
 Acronicta lobeliae Guenée, 1852 
 Acronicta longa Guenée, 1852
 Acronicta lupini Grote, 1873 (синоним: Acronicta ursina (Smith, 1898), Acronicta atlinensis (Barnes & Benjamin, 1927)
 Acronicta lutea Bremer & Grey 1852
 Acronicta major Bremer, 1861
 Acronicta mansueta Smith, 1897
 Acronicta marmorata Smith, 1897 
 Acronicta megacephala [Schiffermüller], 1775 
 Acronicta menyanthidis Esper, 1789 
 Acronicta metaxantha Hampson, 1909
 Acronicta modica Walker, 1856 
 Acronicta morula Grote & Robinson, 1868
 Acronicta nigricans Leech, 1900
 Acronicta noctivaga Grote, 1864 
 Acronicta oblinita Smith, 1797 (синоним: Acronicta arioch Strecker, 1898) 
 Acronicta omorii Matsumura, 1926
 Acronicta orientalis Mann, 1862
 Acronicta othello Smith, 1908
 Acronicta ovata Grote, 1873  
 Acronicta parallela Grote, 1879
 Acronicta pasiphae Draudt, 1936
 Acronicta paupercula Grote, 1874
 Acronicta perblanda Ferguson, 1989
 Acronicta perdita Grote, 1874
 Acronicta pruinosa Guenée, 1852
 Acronicta psi Linnaeus, 1758 – grey dagger
 Acronicta psichinesis Kononenko & Han, 2008
 Acronicta psorallina Lower, 1903
 Acronicta pulverosa Hampson 1909
 Acronicta quadrata Smith, 1908
 Acronicta radcliffei Harvey, 1875  
 Acronicta raphael Oberthur 1884
 Acronicta rapidan Dyar, 1912
 Acronicta retardata Walker, 1861 (синоним: Acronicta caesarea Smith, 1905)
 Acronicta rubiginosa Walker, 1862
 Acronicta rubricoma Guenée, 1852 
 Acronicta rumicis Linnaeus, 1758
 Acronicta sagittata McDunnough, 1940
 Acronicta sinescripta Ferguson, 1989
 Acronicta sperata Grote, 1873
 Acronicta spinea (Grote, 1876)
 Acronicta spinigera Guenée, 1852  
 Acronicta strigosa [Schiffermüller], 1775  
 Acronicta strigulata Smith, 1897
 Acronicta subornata Leech, 1889
 Acronicta sugii (Kinoshita, 1990)
 Acronicta superans Guenée, 1852 
 Acronicta theodora Schaus, 1894
 Acronicta thoracica Grote, 1880
 Acronicta tiena Püngeler, 1907
 Acronicta tota Grote, 1879
 Acronicta tridens [Schiffermüller], 1775
 Acronicta tristis Smith, 1911
 Acronicta tritona Hübner, 1879  
 Acronicta valliscola Blanchard, 1968
 Acronicta vinnula Grote, 1864  
 Acronicta vulpina Grote, 1883

Примечания

Ссылки 
 Natural History Museum Lepidoptera genus database

Стрельчатки
Роды чешуекрылых